BTR может означать:
 Bad Taste Recordings — Английская звукозаписывающая компания базирующаяся в Лондоне;
 BTR plc − одна из предшествующих компаний Invensys plc;
 BTR Aerospace Group;
 BTR Industries;
 BTR-EMS-AKG Janakeeya Vedi — политическая группа в Индии;
 Baton Rouge Metropolitan Airport — Батон-Руж, Луизиана, США (код аэропорта);
 Батон-Руж, Луизиана, США (железнодорожный код);
 Be the Reds! — Корейский футбольный слоган;
 Big Tent Revival — христианская рок-группа;
 Big Time Rush — телесериал на канале Nickelodeon;
 Big Time Rush (группа) — музыкальная группа, созданная каналом Nickelodeon для сериала;
 B.T.R. (альбом) — дебютный альбом группы;
 Big Time Rush (песня Big Time Rush);
 Blog Talk Radio;
 B.T.R. — болгарская рок-группа;
 Born to Run — рок-альбом Брюса Спрингстина или главный трек альбома «Born to Run»;
 British Tape Recorder — сделано Electric and Musical Industries Ltd (EMI);
 British Thomson-Houston (бывшее название BTR);
 B. T. Ranadive — Индийский коммунист;
 Ruf BTR;

Бронетранспортёры 
 Бронетранспортёр (бронированный транспортёр) — советские (постсоветские) бронетранспортёры:
 
 СССР/Россия
 БТР-40 — четырёхколёсный бронетранспортёр (1950);
 БТР-40П, другое название БРДМ-1;
 БТР-40ПБ, другое название БРДМ-2;
 БТР-50 — гусеничный бронетранспортёр (1950);
 БТР-60 — восьмиколёсный бронетранспортёр (1960);
 БТР-70 — восьмиколёсный бронетранспортёр (1970);
 БТР-80 — восьмиколёсный бронетранспортёр (1980);
 БТР-90 — восьмиколёсный бронетранспортёр (1990);
 БТР-152 — шестиколёсный бронетранспортёр (1950);
 БТР-Д вариант БМД-1, воздушная боевая машина;
 БТР-Т — российские гусеничные боевые пехотные машины на базе танка Т-55 (1990);

 Украина
 БТР-3 — восьмиколёсный бронетранспортёр на базе БТР-80 (2000);
 БТР-4 — восьмиколёсный бронетранспортёр на базе BTR-80 (2006);
 БТР-94 — БТР-80 с двумя 23-мм пушками.